Александр Николаевич Линник (1893, село Великий Выстороп Лебединского района Сумской области — ?) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, председатель колхоза «Путь Ленина» Лебединского района Харьковской (теперь — Сумской) области. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Батрачил.

Служил в Красной армии, участник Гражданской войны в России.

С 1925 года — председатель сельского потребительского общества. В 1928—1929 годах — заведующий сельского дома культуры. В 1929—1931 годах — председатель сельского совета Лебединского района.

Кандидат в члены ВКП(б) с 1930 года.

В 1931—1932 годах — агент по хлебозаготовкам Лебединского района. В 1932—1933 годах — ответственный секретарь Лебединского районного совета Общества содействия обороне СССР.

С 1933 по 1937 год — председатель колхоза «Путь Ленина» села Горки Лебединского района Харьковской (теперь — Сумской) области.

Член ВКП (б) .

В 1937—1941 годах — председатель исполнительного комитета Лебединского районного совета депутатов трудящихся Сумской области.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году, по постановлению бюро Сумского обкома КП(б)У, был оставлен в тылу для руководства всей подпольной и партизанской работой в Лебединском районе и назначен 1-м секретарем Лебединского подпольного районного комитета КП(б)У, но к работе не приступил, потому что 9 октября 1941 эвакуировался в восточные районы СССР.

В 1943 году вернулся из эвакуации и несколько месяцев работал секретарем Лебединского районного комитета КП(б)У Сумской области.

Затем был на партийной работе в западных областях Украинской ССР.

С 1946 года — директор Лебединской мебельной фабрики, директор Лебединской швейной фабрики, председатель сапожной артели «Новая жизнь» в городе Лебедин Сумской области.

С 1956 года — персональный пенсионер.

Награды 
 орден Красного Знамени (1920)

Источники 
 Линник
 Линник

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Председатели колхозов